Евстафий Иванович, князь Ружинский — князь и казачий атаман (гетман) из рода князей Ружинских. Князь Ружинский и Роговицкий, Гетман Войска Запорожского в 1514—1534 годах.

Отец Евстафия, скорее всего, князь Иван Михайлович Ружинский. Евстафий является потомком князя Наримунта Гедиминовича и великих князей Рюрика и Гедимина. Родственник нескольких гетманов Войска Запорожского XVI века.

Жизнеописание 
Согласно Маркевичу, вскоре после документально зафиксированного набега татарского отряда, который пробился сквозь пограничную казацкую стражу, прорвался в Подолию в 1513—1514 гг. и погиб во время зимней стужи, князь Дмитрий Вишневецкий оставил гетманство, то есть службу польскому королю, и его место занял молодой Евстафий.

По словам того же Маркевича, Евстафий с молодых лет путешествовал по Германии и Франции и занимался разными науками, приобрёл множество знаний и особенно много — в науке военной. Поэтому он занялся преобразованием Войска Запорожского, учитывая последние достижения военной науки и техники того времени.

Казачья реформа 
Гетман Ружинский учредил 20 казачьих полков по 2 тыс. человек в каждом. Полки именовались по названию города, к которому они были приписаны: Киев, Чернигов, Полтава, Прилуки, Корсунь, Чигирин, Черкасы, Канев, Гадяч, Винница, Миргород, Умань и др. Во главе полков стояли полковники, полки делились на сотни. Казачьи полки гетмана Ружинского образовывали реестровое казачество (40 тыс. чел)

1514 — первое упоминание названия Нежин (в литературе до 1941 года встречается под другим названием — Нижень) в связи с тем, что гетман Евстафий Ружинский образовал Нежинский казацкий полк.

Ссылки 
 История Русов или Малой России
 
 http://library.kr.ua/elib/markevich/tom1/malor3.html 

Персоналии по алфавиту
Гетманы Войска Запорожского
Евстафий Иванович